

Astronomia 
 M8 – sottoclasse della classificazione stellare
 M8 – oggetto del Catalogo di Messier

Autostrade 
 M8 – autostrada britannica Edimburgo-Langbank
 M8 – autostrada russa

Metropolitane 
 M8 – linea della metropolitana di Istanbul

Veicoli militari 
 M8 – semovente d'artiglieria statunitense
 M8 – trattore pesante d'artiglieria statunitense, prodotto subito dopo la seconda guerra mondiale
 M8 – autoblindo statunitense della seconda guerra mondiale

Altro 
 M8 – abbreviazione di mate ("compagno") in uso nelle chat
 M8 – fucile da assalto statunitense